Le Hyaric est un nom de famille breton, diminutif des noms Le Yar, Le Yard, Le Jar [yar], « poule » (yar en breton). Il fut parfois francisé en « Poulet ».

Il est surtout porté dans le Morbihan.

Patronymes 
 Patrick Le Hyaric (né en 1957), journaliste et homme politique français, directeur du journal L'humanité de 2000 à 2020 ;
 Roger Le Hyaric alias « Commandant Pierre » (1920–2010), figure bretonne de la Résistance pendant le Deuxième guerre mondiale et du Parti Communiste.

Notes et références 

Patronyme breton